Plaats in Indonesië
 Pendem (Jembrana), een plaats in het bestuurlijke gebied Jembrana in de provincie Bali
 Pendem (Kembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Pendem (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Pendem (Ngaringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pendem (Sumberlawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Pendem (Ngariboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java